Bottin – disc jockey e musicista italiano
Aldo Bottin (1938) – politico italiano
Armando Bottin (1942-1989) – attore e pugile italiano
Francesco Bottin (1944) – filosofo, storico della filosofia e accademico italiano.
Pina Bottin (1933) – ex attrice italiana
Rob Bottin (1959) – truccatore e artista degli effetti speciali statunitense